Szwajcaria:
 Rieche – szwajcarska nazwa gminy Riehen w kantonie Bazylea-Miasto

Osoby:
 Alfred Rieche – niemiecki chemik
 Anita Rieche – niemiecka archeolożka
 Walter Rieche – niemiecki przedsiębiorca

Zobacz też:
 Riche